Вихля — название населённых пунктов:

Россия 
 Вихля — деревня в Сухиничском районе Калужской области.

Украина 
 Вихля — село в Радомышльском районе Житомирской области.